Прыжки в длину
Прыжок в длину